Села:
 Вірівка — Донецька область, Добропільський район
 Вірівка (Новоград-Волинський район)
 Вірівка — Житомирська область, Ємільчинська селищна громада
 Вірівка — Житомирська область, Чижівська сільська громада
 Вірівка — Харківська область, Вовчанський район
 Вірівка — Херсонська область, Бериславський район
Станція:
 Вірівка — залізнична станція Коростенської дирекції Південно-Західної залізниці